Minami () és una paraula japonesa que significa sud:
 S'utilitza per al districte situat al sud a diverses poblacions:
 Minami (Fukuoka)
 Minami (Kyoto)
 Minami (Nagoya)
 Minami (Sagamihara)
 Minami (Sapporo)
 Minami (Tokushima)
 Minami (Yokohama)
 Minami-Senju, barri de Tòquio
 Minami-Ashigara
 Minami-Alps
 Les Muntanyes Akaishi o Minari Arupusu (Alps del Sud)
 L'illa de Minami Torishima, a l'Oceà Pacífic
 Minami (nom), nom femení
 Minami (revista), revista de manga i anime